El nombre Juan hace referencia a:

Personas
Juan (nombre), nombre de pila masculino en español.
 Juan (emperador), usurpador romano del s. V;
 Juan el Bautista, destacado predicador judío y personaje bíblico.
 Juan el Evangelista, autor del Evangelio según su nombre.
 San Juan, desambiguación de santos llamados Juan.
 Juan I, desambiguación;
 Juan II, desambiguación;
 Juan III, desambiguación;
 Juan IV, desambiguación;
 Juan V, desambiguación;
 Juan VI, desambiguación;
 Juan de Aragón, desambiguación;
 Juan de Juanes, pintor español del Renacimiento.
 Juanes, músico colombiano.
Juan Bautista García, militar y político venezolano.
Juan Caguaripano, militar venezolano
Juan Fermín Colmenares, militar y político venezolano.
 Juan Gabriel, cantautor mexicano.
 Juan Guaidó, actual presidente interino de Venezuela.
Juan José Mendoza, militar y magistrado venezolano.

 Juan Manuel Carrasco, estudiante hispano-venezolano.
Juan Manuel Galán, político Colombiano

Juan Manuel Raffalli, abogado constitucional.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia desde 2010 hasta 2018.
Juan Pablo Guanipa, político venezolano.
Juan Pablo Pernalete, estudiante, baloncestista y manifestante venezolano.
Juan Peña, político venezolano.
Juan Vicente Gómez, dictador venezolano.
Juan Vicente González, periodista y político venezolano.

Además
 Juan (álbum), de la banda uruguaya Cuatro Pesos de Propina;